Yokoyama ist der Familienname folgender Personen:

 Akiyuki Yokoyama (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Ayumu Yokoyama (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Yokoyama Gennosuke (1871–1915), japanischer Sozialforscher
 Hideo Yokoyama (* 1957), japanischer Schriftsteller
 Hiroki Yokoyama (* 1994), japanischer Shorttracker
 Hirotoshi Yokoyama (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Kenzō Yokoyama (* 1943), japanischer Fußballspieler
 Kumi Yokoyama (* 1993), japanische Fußballspielerin
 Kumiko Yokoyama (* 1972), japanische Skilangläuferin
 Masafumi Yokoyama (* 1956), japanischer Fußballspieler
 Masato Yokoyama (1964–2018), japanisches Sektenmitglied und Terrorist
 Yokoyama Matajirō (1860–1942), japanischer Paläontologe
 Mayumi Yokoyama, japanische Manga-Zeichnerin
 Megumi Yokoyama (* 1990), japanische Badmintonspielerin
 Mitsuko Yokoyama (* um 1940), japanische Badmintonspielerin
 Mitsuteru Yokoyama (1934–2004), japanischer Manga-Zeichner
 Rui Yokoyama (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Ryōhei Yokoyama (* 1933), japanischer Maler
 Yokoyama Ryūichi (1909–2001), japanischer Manga-Zeichner
 Satoshi Yokoyama (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Seiji Yokoyama (1935–2017), japanischer Komponist
 Shōhei Yokoyama (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Sumiko Yokoyama (* 1974), japanische Skilangläuferin
 Yokoyama Taikan (1868–1958), japanischer Maler
 Taizō Yokoyama (1917–2007), japanischer Comiczeichner und Karikaturist
 Yokoyama Takashi (1913–1945), japanischer Schwimmer
 Takayuki Yokoyama (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Takuji Yokoyama (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Takuya Yokoyama (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Tomoe Yokoyama (* 1976), japanische Langstreckenläuferin
 Tomonobu Yokoyama (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Yūji Yokoyama (* 1969), japanischer Fußballspieler